Riethnordhausen (Saxe-Anhalt)
 Riethnordhausen (Thuringe)